CSD (ang. Circuit Switched Data) – technologia telekomunikacyjna związana z przesyłaniem danych w sieci GSM
 Christopher Street Day – święto LGBT obchodzone w rocznicę Stonewall, zamieszek w Nowym Jorku z 1969 roku na tle dykryminacji mniejszości seksualnych
 dinar serbski (kod walutowy ISO 4217: CSD) – jednostka walutowa Serbii
 Československé státní dráhy – operator kolei w Czechosłowacji w latach 1918–1993
 Centralne Stanowisko Dowodzenia – patrz →Centrum Operacji Powietrznych
 Cambridge Structural Database (ang. Cambridge Structural Database) – krystalograficzna baza danych